Сомпольно:

 Сомпольно — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Конинский повят.
 Сомпольно — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Конинский повят, Великопольское воеводство.